Daucus bactrianus är en flockblommig växtart som beskrevs av Aleksandr Andrejevitj Bunge. Daucus bactrianus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
bactrianus